Robert Davis peut désigner :
 Robert Atkinson Davis (1841-1903), homme d'affaires et homme politique canadien ;
 Robert Hartford-Davis (1923-1977), réalisateur et producteur britannique.

Pseudonyme 

 Robert Davis (1895-1987), acteur américain.